La Bosse kan syfta på:

 La Bosse, Doubs, fransk kommun i departementet Doubs
 La Bosse, Sarthe, fransk kommun i departementet Sarthe
 La Bosse, Loir-et-Cher, fransk tidigare kommun i departementet Loir-et-Cher
 La Bosse-de-Bretagne, fransk kommun i departementet Ille-et-Vilaine